Ана је женско име.

Ана се такође може односити и на:
 Ана (Илиноис), град у САД у држави Илиноис
 Ана (Тексас), град у САД у држави Тексас
 Ана (Охајо), град је у америчкој савезној држави Охајо
 Ана (ера), јапанска ера од августа 968. до марта 970.
 Ана (филм)
 Ана (енглеска краљица)
 Ана (митологија), божанство келтској митологији
 Ана (супруга Стевана Немање)
 Ана (византијска царица) 
 Ана (куманска принцеза)
 Ана (кћерка Бориса I)
 Ана (супруга цара Уроша)
 Ана (супруга Артавазда)